Palazzo Falier ist der Name zweier Paläste in Venedig:
 Palazzo Falier (Cannaregio) und
 Palazzo Falier (San Marco) oder Palazzo Falier Canossa